У турнірі команд першої ліги чемпіонату України брали участь 20 команд:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що піднялися з другої ліги.

Команда ФК «Львів» перед початком сезону замінила команду «Газовик-Скала» (Стрий).

28 листопада 2006 року Постановою Бюро ПФЛ команда «Спартак» знята зі змагань за другу неявку на гру. Оскільки команда зіграла менше 50% матчів, результати усіх матчів за її участю анульовані.

19 грудня 2006 року команда «Динамо-ІгроСервіс» змінила назву на «ІгроСервіс».

Команда «Поділля» (Хмельницький) після першого кола перейшла на баланс Красилова, а по закінченні сезону змінила назву на ФК «Красилів». Хмельницька команда стартувала в аматорській лізі під назвою КП ФК «Поділля-Хмельницький» (Хмельницький).

16 березня 2007 року Постановою Бюро ПФЛ команда «Борисфен» виключена зі змагань за систематичне порушення статутних і регламентних документів ФФУ та ПФЛ, невиконання рішень їх органів управління та здійснення футбольного правосуддя, а також ухилення від виконання умов контрактів з футболістами, фінансових зобов'язань перед ФФУ та ПФЛ. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+, а суперникам — перемоги +:−.

Підсумкова таблиця 

|}

Команда «Спартак» С виключена зі змагань після 20-го туру. Результати матчів за участю команди анульовані.

Команда «Борисфен» виключена зі змагань після 21-го туру. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+, а суперникам — перемоги +:−.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перша ліга 2006/2007 на офіційному сайті ФФУ
 Перша ліга 2006/2007 на сайті Олексія Кобизєва
 Перша ліга 2006/2007 на сайті Дмитра Трощія
 Перша ліга 2006/2007 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007: друга ліга
 Кубок України з футболу 2006—2007

2006 у футболі
2007 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
2006 в українському спорті
2007 в українському спорті